William Rogers (acteur)
 William Rogers (wetenschapper)
 William Rogers (kunstenaar) (1580-1610), Engels kunstenaar
 William Rogers (rugbyspeler) (1902-1987), Amerikaans rugbyspeler
 William P. Rogers (1913-2001), Amerikaans minister